Piranga ("vermelho" em tupi) pode referir-se a:

Brasil
 Piranga — município do estado de Minas Gerais
 Rio Piranga — rio do estado de Minas Gerais

Aves da família Cardinalidae
 Piranga flava ou  sanhaço-de-fogo —  pássaro da família Cardinalidae
 Piranga rubra ou Sanhaçu-vermelho — pássaro da família Cardinalidae

Desambiguações de topônimos